Khalfan Ibrahim Khalfan Al Khalfan (18 de fevereiro de 1988) é um futebolista profissional qatari que atua como meia.

Carreira 
Khalfan Ibrahim representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol